Joscha Schmottlach (* 1978 in Herne) ist ein deutscher Rockmusiker, Songwriter und Schauspieler. Er ist Gründer und Bestandteil der Pop-Fun-Punkband Überflüssig.

Leben 
Im  Alter von neun Jahren stand Schmottlach mit Tana Schanzara und Ährwin Weiss auf der Bühne. Entdecker war der Herner Peter Kronsbein, der wiederum in den frühen 1970er Jahren mit Jürgen Marcus unterwegs war. Der erste eigene Tonträger war eine MC, die im Jahr 1989 von den Eltern mit Hilfe des Herner Produzenten Frank Paetzhold produziert und veröffentlicht wurde. In den Jahren von 1992 bis 1995 war er Sänger und Bassist der Schulband der Gesamtschule Herne-Sodingen unter der Leitung von Ingo Marmulla. Seine erste eigene Band waren Die Skirogen (1993–1996), von denen es jedoch nur ein Demotape (1994) gab.

Im Jahr 1996 gründete er schließlich Überflüssig, eine deutschsprachige Pop-Punk-Band im Stil der Abstürzenden Brieftauben und den Ärzten. Durch diverse Alben (und verschiedene Plattenverträge) kam im Jahr 2005 ein kleines Hoch, indem die Band im Frühstücksfernsehen, Talk und Latenight-Shows, sowie in Hörercharts auftraten.

Unter diversen Künstlernamen hat Schmottlach Soundtracks für Kurz- und Kinofilme komponiert und eingespielt. Im Kinofilm „No future war gestern“ (2016) spielte er eine kleine Rolle (neben Fabian Harloff) und sang mit der Schauspielerin Olivia Klemke (zusammen mit Überflüssig) einen Song ein.

Im Jahr 2007 gab es einen kurzen Auftritt bei „Unter uns“ auf RTL. Kurzfilme (mit u. a. Maria Furtwängler) folgten.

Musikveröffentlichungen siehe u. a. Punkband „Überflüssig“.

Filme 

 Zweiakter (Kurzfilm, 2011)
 No future war gestern (Kinofilm, 2016)

Serien 

 Unter uns (Daily Soap, RTL, 2007 - Gastauftritt in einer Folge als Castband)
 Tatort (Serie, ca. 2012 oder 2013 - als Barkeeper)

Weblinks 
 

Rocksänger
Punk-Sänger
Songwriter
Deutscher
Geboren 1978
Mann